Ла Унион Чикита има више значења:

 Ла Унион Чикита (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион Чикита (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику